Brême est à la fois :

Patronyme 

 Gaspard Henry de Brême (ou de Brem) (1826-1912), général français.

Toponyme 
 Brême, ville d'Allemagne ;
 Brême, land allemand ;
 Brême, duché sous domination suédoise (1648) ;
 Principauté archiépiscopale de Brême, principauté archiépiscopale au  ;

 Brême, une classe de frégates de la marine allemande ;

 Brême, une rivière de l'est de la France métropolitaine, affluent de la Loue.

 La Brême d'Or : Spicheren

Zoologie 
 Brème, poisson d'eau douce de la famille des Cyprinidae, notamment la brème commune (Abramis brama) ;

Variantes 
 Breme, commune italienne de la province de Pavie.
 Brêmes, commune française du Pas-de-calais

Voir aussi